Salis-Seewis ist der Familienname folgender Personen: